Franklin est le nom de plusieurs localités de Pennsylvanie, aux États-Unis :

 Franklin, ville et siège du comté de Venango
 Comté de Franklin, comté situé dans le centre-sud de l'État
 Franklin, borough du comté de Cambria
 Franklin Park, borough du comté d'Allegheny
 Franklintown, borough du comté de York

Franklin Township :
 Franklin Township, township du comté d'Adams
 Franklin Township, township du comté de Beaver
 Franklin Township, township du comté de Bradford
 Franklin Township, township du comté de Bradford
 Franklin Township, township du comté de Carbon
 Franklin Township, township du comté de Bradford
 Franklin Township, township du comté de Chester
 Franklin Township, township du comté de Bradford
 Franklin Township, township du comté de Columbia
 Franklin Township, township du comté d'Érié
 Franklin Township, township du comté de Fayette
 Franklin Township, township du comté de Greene
 Franklin Township, township du comté de Huntingdon
 Franklin Township, township du comté de Luzerne
 Franklin Township, township du comté de Lycoming
 Franklin Township, township du comté de Snyder
 Franklin Township, township du comté de Susquehanna
 Franklin Township, township du comté de York

Voir aussi